Но́йнкірхен ():

 Нойнкірхен (Австрія) — місто, центр однойменного округу (див. нижче) в Австрії, в федеральній землі Нижня Австрія .
 Нойнкірхен (округ) — округ в  Австрії.
 Нойнкірхен (район) — район в Німеччині.
 Нойнкірхен (Саар) — місто в Німеччині, в землі Саар.
 Нойнкірхен (Баден) — комуна в Німеччині, в землі Баден-Вюртемберг.
 Нойнкірхен (Вестервальд) — комуна в Німеччині, в землі Рейнланд-Пфальц, районі Вестервальд.
 Нойнкірхен (Нижня Франконія ) — комуна в Німеччині, в землі Баварія.
 Нойнкірхен (Хунсрюк) — комуна в Німеччині, в землі Рейнланд-Пфальц, районі Бернкастель-Вітліх.
 Нойнкірхен (Зігерланд) — комуна в Німеччині, в землі Північний Рейн — Вестфалія.